Vesterled er en gammel benævnelse for de vestlige lande og kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Kvarterer:
 Vesterled (Brøndby Kommune) – et boligkvarter i Brøndby.

Vej:
 Vesterled (København) – en vej på Østerbro i København.